Makarowka () – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji

m.in.:

 Makarowka – wieś w obwodzie kałuskim
 Makarowka – wieś w Kraju Ałtajskim
 Makarowka – wieś w Kraju Chabarowskim
 Makarowka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Makarowka – wieś w rejonie kurczatowskim obwodu kurskiego
 Makarowka – wieś w rejonie jerszyckim obwodu smoleńskiego
 Makarowka – wieś w rejonie rudniańskim obwodu smoleńskiego
 Makarowka – wieś w obwodzie tulskim

Zobacz też 
 Makarowce – miejscowości na Białorusi
 Makarow

Strony ujednoznaczniające